Област Шумен (също и Шуменска област) е област в България. Заема площ от 3390,2 км2 и има население 151 465 души по данни от преброяване 2021 г. Пощенските кодове на населените места в област Шумен са от 9700 (за град Шумен) до 9999. МПС-кодът ѝ е Н.

Населени места 

Населени места в област Шумен (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 

Численост на населението в населените места на днешните общини в област Шумен, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на етническите групи по общини, според преброяване на населението през 2011 г.:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Общини 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г., по общини:

Източници

Библиография 
 Шуменска област. Енциклопедия. С., Захарий Стоянов, 2011.

Външни препратки 

  Официален сайт на държавната администрация в област Шумен
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви